Antonia is een meisjesnaam afkomstig uit het oude Rome. Zie Antonia (voornaam) en gens Antonia. Zie voor andere betekenissen:

 Antonia maior (ca. 39-13 v.C.), echtgenote van Lucius Domitius Ahenobarbus
 Antonia minor (36 v.C.-37 n.C.), echtgenote van Drusus de Oudere en moeder van keizer Claudius
 Antonia (burcht), gebouwd door Herodes de Grote in Jeruzalem
Antonia : a Portrait of the woman (1974), een Amerikaanse documentaire
 Antonia (1995), een Nederlandse film
 Antonia (2015), een Italiaans-Griekse film
 Antonia (planetoïde)
 Jarchinio Antonia, Nederlands voetballer
 Antonia (geslacht), een geslacht van wolzwevers